Montecristo steht für:
 Montecristo (Insel), Insel in Italien
 Montecristo (Kolumbien), Gemeinde im Departamento Bolívar
 Montecristo (Zigarre), kubanische Zigarre
 Montecristo (Roman), Roman von Martin Suter (2015)

Monte Cristo steht für:
 Monte Cristo, Film von Kevin Reynolds (2002)
 Monte Cristo (Córdoba), Stadt in Argentinien
 Monte Cristo (Unternehmen), französischer Produzent von Computerspielen
 Monte Cristo (Washington), Geisterstadt im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Der Graf von Monte Christo (Begriffsklärung)
 Monte Cristi